Massa FM Capanema é uma estação de rádio brasileira sediada em Capanema, município do estado do Paraná. Opera no dial FM, na frequência 88,7 MHz e é afiliada à Massa FM.

História 
A emissora é uma concessão nova de classe C, as montagens começaram em junho de 2020, onde no qual foi confirmado a afiliação à Massa FM. A autorização da concessão havia sido liberada no mês de agosto. Inicialmente, a estreia estava marcada para dia 10 de agosto, mas devido a questões técnicas e a entrega de equipamentos, foi adiada. No dia 16 de agosto, começou a fase experimental da emissora, sendo esta a segunda rádio comercial da cidade.

Assim, depois de alguns dias, foi confirmado a nova data de estreia que foi para dia 16 de setembro.

O prédio onde está situado a emissora, também situa os novos estúdios da Rádio T Capanema, onde sua concessão é na cidade vizinha de Comandante Andresito, na Argentina. A Massa FM Capanema, tem como responsável, o empresário Valdomiro Cantini, apresentador do Microfone Aberto, na Massa FM Cascavel.

Nos horários locais da emissora, os locutores são Kaleu Junior e André Lira.

Ligações externas 
 
 

Capanema
Massa FM Capanema
Capanema (Paraná)
Fundações no Paraná em 2020